Pollicina (Thumbelina) è un film d'animazione direct-to-video del 1992 diretto da Masazaku Higuchi e Chinami Namba e prodotto dalla American Film Investment Corporation, tratto dall'omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Il mediometraggio fa parte di una collana di film tratti da fiabe e racconti classici, ed è l'unico della serie a contenere due canzoni (una delle quali non originale) anziché una sola canzone originale come di consueto. 

il film fu rilasciato in VHS negli Stati Uniti il 8 giugno 1992 dalla Trimark e successivamente dalla GoodTimes Home Video, mentre venne distribuito in Italia  dalla Stardust.

Trama 
Il prato fiorito in cui vivono Pollicina e suo padre è in pericolo quando la diga adiacente rischia di rompersi. Il padre di Pollicina è troppo anziano, e la fanciulla accetta quindi di intraprendere un lungo viaggio al suo posto, al fine di avvertire del pericolo incombente il principe della piccola gente. Durante il suo viaggio Pollicina verrà dapprima adottata contro la sua volontà da una signora, successivamente sarà rapita da una rana che vorrebbe farne sua nuora e infine cadrà tra le grinfie di Maya, una topa opportunista che ha deciso di darla in sposa ad un anziano talpone. Pollicina fuggirà grazie all'aiuto di una rondine sua amica, riuscendo così a salvare il prato e diventando la principessa dei fiori sposando il principe della piccola gente.

Doppiaggio

Colonna sonora 

 Little Teeny Thumbelina parole e musica di Richard Hurwitz e John Arrias per Eensy Weensy Productions
 Edelweiss di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II (strumentale in italiano)
 Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns
 Lo schiaccianoci (Valzer dei fiori) di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Il lago dei cigni di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Sinfonia No. 6 (Pastorale) di Ludwig van Beethoven
 Te Deum di Marc-Antoine Charpentier

Voci correlate 

 Hans Christian Andersen
 Golden Films
 La sirenetta (film 1992)
 Jetlag Productions
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 

 
 Pollicina, su Big Cartoon DataBase.
 Pollicina, su AllMovie.